Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 46 dans le monde.

 Route fédérale 46 en Allemagne
  aux États-Unis 
 Route principale 46 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route européenne 46 en France et en Belgique
 Route magistrale 46 en Serbie
 Route régionale 46 en Tunisie
  dans plusieurs pays